Minello – cognome italiano
 Antonio Minello – scultore italiano
 Carlo Minello – attore italiano
 Gianni Minello – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Giovanni Minello – scultore italiano